Prinses Augusta van Pruisen (Duits: Auguste Christine Friederike) (Berlijn, Pruisen, 1 mei 1780 - Kassel, Hessen-Kassel, 19 februari 1841) was de derde dochter en het vijfde kind van koning Frederik Willem II van Pruisen en diens tweede vrouw koningin Frederika van Hessen-Darmstadt. Augusta was de eerste vrouw van keurvorst Willem II van Hessen-Kassel.

Op 13 februari 1797 trouwde Augusta te Berlijn met prins Willem van Hessen-Kassel de oudste zoon van landgraaf Willem IX en later keurvorst Willem I van Hessen-Kassel en zijn vrouw Wilhelmina Carolina van Denemarken. In 1803 werd Willem IX landgraaf van Hessen-Kassel verheven tot keurvorst van Hessen-Kassel. Hij werd toen bekend als Willem I. In 1821 volgde Willem zijn vader op als keurvorst van Hessen-Kassel als Willem II. Prinses Augusta had ook een muzikaal talent. Zij componeerde in 1835 de Mars op een Spanse Nationaaldans voor harmonie (Harmoniemusik). De vakkundige en reformator van de Pruisische militaire muziek Wilhelm Wieprecht maakte er een bewerking van voor een grote militaire kapel en gaf hem de titel Erinnerung an Kaliscz.  

Uit het huwelijk van Willem II en Augusta werden zes kinderen geboren:

 Willem Frederik Karel Lodewijk (9 april 1798 - 25 oktober 1802)
 Caroline Frederika Wilhelmina (29 juli 1799 - 28 november 1854)
 Louise Frederika (3 april 1801 - 28 september 1803)
 Frederik Willem (20 augustus 1802 - 6 januari 1875), hij volgde zijn vader op als keurvorst
Marie Frederike Wilhelmina (6 september 1804 - 4 januari 1888), trouwde met Bernhard II van Saksen-Meiningen
 Ferdinand (9 oktober 1806 - 21 november 1806)

Prinses Augusta stierf op 19 februari 1841. Augusta was een jongere zuster van de Nederlandse koningin Wilhelmina de eerste vrouw van koning Willem I der Nederlanden. Ze was ook een jongere zuster van koning Frederik Willem III van Pruisen de opvolger van haar vader.

Prins(es) van Pruisen